Edward Somerset (1550-1628) – angielski arystokrata, 4. hrabia Worcester
 Edward Somerset (1602/1603-1667) – angielski arystokrata, 2. markiz Worcester
 Edward Somerset (1776-1842) – brytyjski arystokrata i generał, grzecznościowo tytułowany lordem Somerset